Wat Mahathat (Thai: ) ist die Abkürzung für mehrere wichtige buddhistische Tempelanlagen (Wat) in Thailand. Der Name bedeutet Tempel der Großen Reliquie, denn diese Tempel besitzen alle eine Reliquie des Buddha. Obwohl es mehrere Wat Mahathat in Thailand gibt, ist doch der vollständige Name unverwechselbar.

Ähnliche Kurz-Namen von thailändischen Tempeln, die mehrfach auftreten können, sind Wat Phra That (Tempel der Heiligen Reliquie, z. B. Wat Phra That Doi Chom Thong) und Wat Phra Putthabat (Tempel des Fußabdrucks des Buddha, z. B. in Saraburi).

Liste der Wat Mahathat 

 Wat Mahathat Yuwarajarangsarit Rajaworamahavihara (), Phra Nakhon, Bangkok
 Wat Phra Sri Mahathat Wora Maha Wihan (), Bang Khen, Bangkok
 Wat Phra Mahathat Woramaha Viharn (), Nakhon Si Thammarat
 Wat Phra Sri Rattana Mahathat (), Phitsanulok
 Wat Mahathat  (), Geschichtspark Ayutthaya Ayutthaya
 Wat Mahathat (วัดมหาธาตุ), Nai Mueang, Mueang Phetchabun
 Wat Phra Sri Rattana Mahathat (), Chalieng (Geschichtspark Si Satchanalai, Si Satchanalai)
 Wat Phra Sri Rattana Mahathat (), Lop Buri
 Wat Phra Sri Rattana Mahathat (), Suphanburi
 Wat Mahathat Worawihan (), Ratchaburi
 Wat Mahathat Sukhothai (), Geschichtspark Sukhothai, Sukhothai
 mehrere weitere

Mahathat
Reliquienverehrung